IL Gneist é um clube de futebol da Noruega fundado em 16 de dezembro de 1945. Sua sede fica em Bergen.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1945
Clubes de futebol da Noruega